Филисовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Филисовское сельское поселение — муниципальное образование Усть-Кубинского района, упразднённое в 2009 году.

Ивановская область
 Филисовское сельское поселение — муниципальное образование Родниковского района